Christian Günther von Schwarzburg-Sondershausen ist der Name folgender Personen:

* Christian Günther I. von Schwarzburg-Sondershausen (1578–1642), Graf von Schwarzburg-Sondershausen, siehe Christian Günther I. (Schwarzburg-Sondershausen)
 Christian Günther II. von Schwarzburg-Sondershausen zu Arnstadt (1616–1666), Graf von Arnstadt, siehe Christian Günther II. (Schwarzburg-Arnstadt)
 Christian Günther I. (III.) von Schwarzburg-Sondershausen (1736–1794), Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, siehe Christian Günther III. (Schwarzburg-Sondershausen)